Заврх може бити:
 Заврх (Никшић), насљено место у општини Никшић, Црна Гора
 Заврх (Брод Моравице), насељено место у општини Брод Моравице, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Заврх (Литија), насљено место у општини Литија, Република Словенија